Squaw Valley (cunoscută anterior ortografic ca Squawvalley) este o localitate neîncorporată, o comunitate desemnată pentru recensământ (de către USCB) din comitatul Fresno, statul , . La recensământul din anul 2000 localitatea avea 2.691 de locuitori.

În ciuda numelui identic, Squaw Valley, prezenta comunitate nu este nici Squaw Valley Ski Resort și nici sediul desfășurării Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 1960, care se găsește în comitatul Placer. Squaw Valley se găsește la 14 km (sau 9 mile) nord-nord-est de Orange Cove și la 48 km (sau 30 mile) de Fresno, la o altitudine medie de 497 m (sau 1631 de picioare).

Date geografice 

Squaw Valley se află situat la  Localitatea se întinde pe o suprafață de 147,0 km² (56,7 mi²) din care 146,7 km² este uscat  și 0,2 km² apă. Squaw Valley se află situat la est de orașul Fresno.

Legături externe 

 Info Squaw Valley

Localități din Comitatul Fresno, California